Шульгина́ — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Шульгина, Альбина Александровна (1937—2009) — советская и российская поэтесса, драматург, сценарист.
 Шульгина, Анна Александровна (род. 1993) — российская актриса, певица и телеведущая.
 Шульгина, Виктория Вячеславовна (род. 1993) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Шульгина, Екатерина Григорьевна (1869—1934) — актриса и публицист.
 Шульгина, Лидия Михайловна (1957—2000) — российский художник, скульптор и книжный иллюстратор.
 Шульгина, Ольга Владимировна (род. 1953) — российский и советский учёный, историк и географ.
 Шульгина, Юлия Николаевна (1896—1921) — российская революционерка.

Составные фамилии 
 Бахуташвили-Шульгина, Ольга Александровна (1879—1950) — грузинская певица, педагог. Топоним 
 Шульгина — деревня, Аларский район, Иркутская область, Россия.